Ботола 2016/2017 — 60-й сезон чемпионата Марокко, начавшийся 26 августа 2016 года и заканчивающийся 28 мая 2017 года.

Участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Официальный сайт Ботолы
 Чемпионат Марокко на goalzz.com
 Статистика лиги на soccerway.com
 Статистика лиги на rsssf.com

Чемпионат Марокко по футболу
Марокко
Спорт в Марокко в 2016 году
Спорт в Марокко в 2017 году